
Kuzma je lahko:

Naselje 

 Kuzma
 Občina Kuzma
 Osnovna šola Kuzma
 Župnija Kuzma
 Kuzma, naselje v Občini Voćin, Hrvaška
 Kuzma Perjasička, upravno spada pod mesto Slunj, Hrvaška

Priimek 

 Bojan Kuzma, matematik, prof. FAMNIT UP
 Danijel Kuzma, slovenski častnik
 Franc Kuzma, slovenski izumitelj in ustanovitelj podjetja Kuzma
 Stanislav Kuzma, slovenski nogometaš

Drugo 

 spominski znak Kuzma, priznanje Slovenske vojske
 Kuzma, slovensko podjetje, ki proizvaja gramofone
 Škrat Kuzma, literarni lik Svetlane Makarovič

Glej tudi 

 ime Kozma
 ime Kuzman
priimek Kuzman 
priimek Kuzmič